Sool est une des 18 régions de Somalie.
 Sool est une commune suisse située dans le canton de Glaris.
 Sool est un album d'Ellen Allien.